Sepia kan avse:

 Sepia – ett mörkbrunt vattenlösligt färgämne
 Sepiatoning – en metod för att färga svartvita foton
 Sepia (djur) – ett släkte av bläckfiskar
 Sepia (vattendrag i Centralafrikanska republiken) – ett vattendrag i Centralafrikanska republiken